Fundeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fundeni (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Fundeni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 Fundeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Fundeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Fundeni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Fundeni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova